NNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nan (Thailandia)